Ел Гавиљеро има више значења:

 Ел Гавиљеро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гавиљеро (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гавиљеро (Ла Магдалена Контрерас), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Гавиљеро (Атиталакија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гавиљеро (Тласкоапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гавиљеро, Барио Калтенко (Којотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Гавиљеро (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Гавиљеро (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавиљеро (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику